De Vischpoort van Elburg
 De Vischpoort van Harderwijk
 De Vispoort van Zwolle